Tatzates de Asócia — nobre armênio do 
 Tatzates Restúnio — nobre armênio do 
 Tatzates Guntuni — nobre armênio do 
 Tatzates (general bizantino) — general bizantino do 

Desambiguações de antropônimos